Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Andújar e Marcel Granollers che hanno battuto in finale Hugo Armando e Carlos Poch Gradin 4-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

 Pablo Andújar /  Marcel Granollers (Campioni)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (primo turno)

 Daniel Gimeno Traver /  Iván Navarro (quarti di finale)
 Óscar Hernández /  Fernando Vicente (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2006